Fudbalski Klub BASK é um clube de futebol sérvio da cidade de Belgrado. Fundado em 1903, atualmente joga na Terceira divisão do Campeonato Sérvio de Futebol.

BASK
Clubes de futebol fundados em 1903